Jenness ist der Familienname folgender Personen:

 Benning W. Jenness (1806–1879), US-amerikanischer Politiker
 Diamond Jenness (1886–1969), kanadischer Anthropologe
 James M. Jenness (* 1946), US-amerikanischer Unternehmer
 Linda Jenness (* 1941), US-amerikanische Politikerin
 Valerie Jenness (* 1963), US-amerikanische Soziologin und Kriminologin